NTRUEncrypt (аббревиатура Nth-degree TRUncated polynomial ring или Number Theorists aRe Us) — это криптографическая система с открытым ключом, ранее называвшаяся NTRU.

Криптосистема NTRUEncrypt, основанная на решёточной криптосистеме, создана в качестве альтернативы RSA и криптосистемам на эллиптических кривых (ECC). Стойкость алгоритма обеспечивается трудностью поиска , которая более стойкая к атакам, осуществляемым на квантовых компьютерах. В отличие от своих конкурентов RSA, ECC, Elgamal, алгоритм использует операции над кольцом  усечённых многочленов степени, не превосходящей :
 
Такой многочлен можно также представить вектором
 

Как и любой молодой алгоритм, NTRUEncrypt плохо изучен, хотя и был официально утверждён для использования в сфере финансов комитетом Accredited Standards Committee X9.

Существует реализации NTRUEncrypt с открытым исходным кодом.

История 
NTRUEncrypt, изначально называвшийся NTRU, был изобретён в 1996 году и представлен миру на конференциях , Конференция RSA, . Причиной, послужившей началом разработки алгоритма в 1994 году, стала статья, в которой говорилось о лёгкости взлома существующих алгоритмов на квантовых компьютерах, которые, как показало время, не за горами. В этом же году, математики Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher и Joseph H. Silverman, разработавшие систему вместе с основателем компании NTRU Cryptosystems, Inc. (позже переименованной в SecurityInnovation), Даниелем Лиеманом (Daniel Lieman) запатентовали своё изобретение.

Кольца усечённых многочленов 

NTRU оперирует над многочленами степени не превосходящей 
 
где коэффициенты  — целые числа. Относительно операций сложения и умножения по модулю многочлена  такие многочлены образуют кольцо R, называемое кольцом усечённых многочленов, которое изоморфно факторкольцу 

NTRU использует кольцо усечённых многочленов R совместно с делением по модулю на взаимно простые числа p и q для уменьшения коэффициентов многочленов.

В работе алгоритма также используются обратные многочлены в кольце усечённых многочленов. Следует отметить, что не всякий многочлен имеет обратный, но если обратный полином существует, то его легко вычислить.

В качестве примера будут выбраны следующие параметры:

Генерация открытого ключа 
Для передачи сообщения от Алисы к Бобу необходимы открытый и закрытый ключи. Открытый знают как Боб, так и Алиса, закрытый ключ знает только Боб, который он использует для генерации открытого ключа. Для этого Боб выбирает два «маленьких» полинома f g из R. «Малость» полиномов подразумевается в том смысле, что он маленький относительно произвольного полинома по модулю q: в произвольном полиноме коэффициенты должны быть примерно равномерно распределены по модулю q, а в малом полиноме они много меньше q. Малость полиномов определяется с помощью чисел df и dg:
 Полином f имеет df коэффициентов равных «1» и df-1 коэффициентов равных «-1», а остальные — «0». В этом случае говорят, что 
 Полином g имеет dg коэффициентов равных «1» и столько же равных «-1», остальные — «0». В этом случае говорят, что 
Причина, по которой полиномы выбираются именно таким образом, заключается в том, что f , возможно, будет иметь обратный, а g — однозначно нет (g (1) = 0, а нулевой элемент не имеет обратного).

Боб должен хранить эти полиномы в секрете. Далее Боб вычисляет обратные полиномы  и , то есть такие, что:
  и .
Если f не имеет обратного полинома, то Боб выбирает другой полином f.

Секретный ключ — это пара , а открытый ключ h вычисляется по формуле:
 

 Пример
Для примера возьмем df=4, а dg=3. Тогда в качестве полиномов можно выбрать
 
 
Далее для полинома f ищутся обратные полиномы по модулю p=3 и q=32:
 
 
Заключительным этапом является вычисление самого открытого ключа h:

Шифрование 
Теперь, когда у Алисы есть открытый ключ, она может отправить зашифрованное сообщение Бобу. Для этого нужно сообщение представить в виде полинома m с коэффициентами по модулю p, выбранными из диапазона (-p/2, p/2]. То есть m является «малым» полиномом по модулю q. Далее Алисе необходимо выбрать другой «малый» полином r, который называется «ослепляющим», определяемый с помощью числа dr:
 Полином r имеет dr коэффициентов равных «1» и столько же равных «-1», остальные — «0». В этом случае говорят, что 

Используя эти полиномы, зашифрованное сообщение получается по формуле:
 
При этом любой, кто знает (или может вычислить) ослепляющий полином r, сможет прочесть сообщение m.

 Пример
Предположим, что Алиса хочет послать сообщение, представленное в виде полинома
 
и выбрала «ослепляющий» полином, для которого dr=3:
 
Тогда шифротекст e, готовый для передачи Бобу будет:

Расшифрование 
Теперь, получив зашифрованное сообщение e, Боб может его расшифровать, используя свой секретный ключ. Вначале он получает новый промежуточный полином:
 
Если расписать шифротекст, то получим цепочку:
 
и окончательно:
 

После того, как Боб вычислил полином a по модулю q, он должен выбрать его коэффициенты из диапазона (-q/2, q/2] и далее вычислить полином b, получаемый из полинома a приведением по модулю p:
 
так как .

Теперь, используя вторую половину секретного ключа и полученный полином b, Боб может расшифровать сообщение:
 
Нетрудно видеть, что
 
Таким образом полученный полином c действительно является исходным сообщением m.

Пример:
Боб получил от Алисы шифрованное сообщение e
 
Используя секретный ключ f Боб получает полином a
 
с коэффициентами, принадлежащими промежутку (-q/2, q/2]. Далее преобразует полином a в полином b, уменьшая коэффициенты по модулю p.
 
Заключительный шаг — перемножение полинома b со второй половиной закрытого ключа 

 
 
Который является исходным сообщением, которое передавала Алиса.

Стойкость к атакам

Полный перебор 

Первая из возможных атак — атака перебором. Тут возможно несколько вариантов перебора: либо перебирать все , и проверять на малость коэффициенты полученных результатов , которые, по задумке, должны были быть малыми, либо перебирать все , также проверяя на малость коэффициенты результата . На практике пространство  меньше пространства , следовательно стойкость определяется пространством . А стойкость отдельного сообщения определяется пространством .

Встреча посередине 
Существует более оптимальный вариант перебора встреча посередине, предложенный . Этот метод уменьшает количество вариантов до квадратного корня:

Стойкости закрытого ключа =  = ,

И стойкости отдельного сообщения =  = .

Атака «встреча посередине» позволяет разменять время, необходимое для вычислений на память, необходимую для хранения временных результатов. Таким образом, если мы хотим обеспечить стойкость системы , нужно выбрать ключ размера .

Атака на основе множественной передачи сообщения 
Довольно серьёзная атака на отдельное сообщение, которую можно избежать, следуя простому правилу — не пересылать многократно одно и то же сообщение. Суть атаки заключается в нахождении части коэффициентов ослепляющего многочлена r. А остальные коэффициенты можно просто перебрать, тем самым прочитав сообщение. Так как зашифрованное одно и то же сообщение с разными ослепляющими многочленами это , где i=1, … n.
Можно вычислить выражение , которое в точности равно . Для достаточно большого количества переданных сообщений (скажем, для n = 4, 5, 6), можно восстановить, исходя из малости коэффициентов, большую часть ослепляющего многочлена .

Атака на основе решётки 
Рассмотрим решётку, порождённую строками матрицы размера 2N×2N с детерминантом , состоящей из четырёх блоков размера N×N:
 

Так как открытый ключ , то , следовательно в этой решётке содержится вектор  размера 2N, в котором идут сначала коэффициенты вектора f, помноженные на коэффициент , затем коэффициенты вектора g. Задача поиска такого вектора, при больших N и правильно подобранных параметрах, считается трудно разрешимой.

Атака на основе подобранного шифротекста 

Атака на основе подобранного шифротекста является наиболее опасной атакой. Её предложили Éliane Jaulmes и Antoine Joux в 2000 году на конференции CRYPTO.
Суть этой атаки заключается в подборе такого многочлена a(x), чтобы . При этом Ева не взаимодействует ни с Бобом, ни с Алисой.

Если взять шифротекст , где , то получим многочлен . Так как коэффициенты многочленов f и g принимают значения «0», «1» и «-1», то коэффициенты многочлена a будут принадлежать множеству {-2py , -py , 0, py, 2py}. Если py выбрать таким, что , то при сведении по модулю полинома a(x) приведутся только коэффициенты равные -2py или 2py. Пусть теперь i-ый коэффициент равен 2py, тогда многочлен a(x) после приведения по модулю запишется как:
 ,
а многочлен b(x):

 ,
окончательно вычислим:
 .

Теперь, если рассмотреть все возможные i, то вместо отдельных , можно составить полином K и расшифрованное сообщение примет вид:
 ,
или, секретный ключ:
 ,
Вероятность таким образом отыскать составляющие ключа составляет порядка 0,1 … 0,3 для ключа размера 100. Для ключей большого размера (~500) эта вероятность очень мала. Применив данный метод достаточное количество раз, можно полностью восстановить ключ.

Для защиты от атаки такого типа используется расширенный метод шифрования NTRU-FORST. Для шифрования используется ослепляющий многочлен , где H — криптографически-стойкая хеш-функция, а R — случайный набор бит. Получив сообщение, Боб расшифровывает его. Далее Боб шифрует только что расшифрованное сообщение, таким же образом, что и Алиса. После сверяет его на соответствие с полученным. Если сообщения идентичные, то Боб принимает сообщение, иначе отбраковывает.

Параметры стойкости и быстродействие 
Несмотря на то, что существуют быстрые алгоритмы поиска обратного полинома, разработчики предложили для коммерческого применения в качестве секретного ключа f брать:
 ,
где F — малый полином. Таким образом выбранный ключ обладает следующими преимуществами:
 f всегда имеет обратный по модулю p, а именно .
 Так как  нам больше не нужно при расшифровке умножать на обратный полином , и он выпадает из разряда секретного ключа.

Одно из исследований  показало, что NTRU на 4 порядка быстрее RSA и на 3 порядка — ECC.

Как уже упоминалось ранее разработчики, для обеспечения высокой стойкости алгоритма, предлагают использовать только рекомендованные параметры, обозначенные в таблице:

Рекомендованные параметры

Примечания

Ссылки 
 NTRU Cryptosystems’s technical website
 NTRU Cryptosystems, Inc.
 Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman. NTRU: A Ring Based Public Key Cryptosystem. In Algorithmic Number Theory (ANTS III), Portland, OR, June 1998, J.P. Buhler (ed.), Lecture Notes in Computer Science 1423, Springer-Verlag, Berlin, 1998, 267—288.
 Howgrave-Graham, N., Silverman, J.H. & Whyte, W., Meet-In-The-Middle Attack on a NTRU Private Key.
 J. Hoffstein, J. Silverman. Optimizations for NTRU. Public-Key Cryptography and Computational Number Theory (Warsaw, September 11-15, 2000), DeGruyter, to appear.
 A. C. Atici, L. Batina, J. Fan & I. Verbauwhede. Low-cost implementations of NTRU for pervasive security .

Криптография с открытым ключом